A  vasútvonal Dél-Koreában a Korail üzemeletetésében, mely Szöult köti össze nal ,  és  városokon át.

Története

A vonalat a Japán Birodalom gyarmatosító politikájának részeként építették. 1894–1895 között Japán az első kínai–japán háborút vívta a -dinasztiával Korea irányításáért. A háborút követően az oroszok kínai vasútépítési terveivel vetélkedve Japán Koreában kívánt vasútvonalakat építeni, összekötni Szöult a déli kikötővel, nal.

A földméréseket 1896-ban végezték el, és a helyiek nemtetszését figyelmen kívül hagyva a Koreai Császárság 1898-ban megadta az engedélyt Japánnak a vasút építésére. Az építkezés 1901. aigusztus 20-án kezdődött meg, a helyi lakosok kényszermunkában építették a vasutat, és kuponokkal fizettek nekik. A vonal 1905. január 1-re készült el. Az első vonatok 17 óra 4 perc alatt értek le a fővárosból ba. A menetidő új vonattípusok bevezetésével fokozatosan csökkent, 1985-re 4 óra 10 percre.

A   nagysebességű vasút első szakaszát 2004-ben adták át, második szakasza 2010-re épült meg. A menetidő így Szöul és  között 2 óra 18 percre csökkent,  városát pedig 2 óra 2 perc alatt lehet elérni a fővárosból.

Állomások

Jegyzetek

Dél-Korea vasútvonalai